Vale das Pedrinhas (Salvador) - bairro brasileiro
Vale das Pedrinhas (Guapimirim) - distrito brasileiro

Desambiguação